Freie Christliche Schule steht für
 Freie Christliche Schule Freiburg
 Freie Christliche Schule Ostfriesland
Siehe auch:
 Freie Christliche Schulen Siegen